
Die 36. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1985 in München, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1985
Radsportveranstaltung 1985
Radsportwettbewerb in München